Гальварино Серхио Апабласа (, «команданте Сальвадор»; род. 9 ноября 1950, Сантьяго) — чилийский революционер, член Коммунистической партии Чили и один из руководителей Патриотического фронта имени Мануэля Родригеса в 1988—2001 годы. В 2004 году арестован в Аргентине, которая готовилась экстрадировать его для суда в Чили, но в итоге в 2010 году предоставила политическое убежище.

Примечания

Ссылки
 Página oficial del FPMR
 Compay, el número uno, reportajes diario La Tercera

Персоналии по алфавиту
Революционеры Чили
Коммунисты Чили